Francesco Servetto – calciatore italiano
 Giuseppe Servetto – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Mara Servetto – architetto, designer e accademica italiano